El término LP o Lp puede referirse a:

Lugares 
La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
Provincia de La Pampa, Argentina;
La Palma, Canarias, España.

Deporte 
LP Field, estadio de fútbol americano en la ciudad de Nashville (Tennessee), Estados Unidos.
Lech Poznań, club de fútbol de Polonia.

Ciencia 
Espacios Lp, espacios vectoriales normados más importantes en el contexto de la teoría de la medida y de la integral de Lebesgue.
LP Trianguli Australis, sistema estelar en la constelación del Triángulo Austral.

Música 
LP, un disco de larga duración.
Mini-LP, álbum musical de corta duración, normalmente con un precio de mercado inferior al de un álbum de larga duración.
Linkin Park, banda de rock estadounidense.
LP, cantante y compositora estadounidense de pop/rock.
Les Paul, músico estadounidense.
Gibson Les Paul, modelo de guitarra eléctrica.
L.P., nombre del primer álbum del cantante y compositor Leonel García.
IV LP, nombre del cuarto disco grabado en estudio por el cantautor argentino León Gieco.
Love Parade, festival de música electrónica realizado en Berlín Oeste entre 1989 y 2010.

Televisión 
LP loca pasión, telenovela colombiana realizada por R.T.I. en 1989.
Estaciones de TV de baja potencia (como parte del título, abreviatura del inglés low power):
KATH-LP, estación televisiva de bajo poder, afiliada a la NBC.
KABE-LP, estación de televisión de baja potencia en Bakersfield, California.
KHSC-LP, estación de televisión de baja potencia, afiliada a Home Shopping Network, y que transmite en el canal 16 para el área de Fresno, California.
KVHF-LP, estación de televisión de baja potencia en Fresno, California, que transmite localmente en el canal VHF 4.
KHLU-LP, estación televisiva de bajo poder afiliada a Univisión, que transmite para Honolulu, Hawái.
Laura Palmer, protagonista de una serie estadounidense.

Otros usos 
Sociedad en comandita o LP (siglas del inglés Limited partnership), usada en el nombre de varias empresas.
Lucy Pinder, modelo inglesa.
Lonely Planet, una de las mayores editoras de guías de viajes en el mundo.
Línea LP de la red de autobuses interurbanos de Lérida.